Дерек Фрейзер (; 1937) — канадский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине.

Биография 
Родился в 1937 году в Трейли, провинция Британская Колумбия, Канада. В 1958 окончил Университет Британской Колумбии, бакалавр гуманитарных наук в области истории и международных отношений. В 1963 Университет Британской Колумбии, бакалавр гуманитарных наук в области права.

С 1964 по 1965 — юридический советник в составе делегации Канады при международной контрольной комиссии в Сайгоне (Южный Вьетнам).

С 1965 по 1966 — сотрудник Правового управления МИД Канады

С 1966 по 1970 — 1-й секретарь посольства Канады в ФРГ.

С 1970 по 1972 — эксперт отделения Управления Восточной Европы МИД Канады.

С 1972 по 1975 — советник посольства Канады в СССР.

С 1977 по 1984 — работник отдела полет.анализа и планирования Управления федеральных и провинциальных отношений МИД Канады.

С 1984 по 1988 — директор Управления Восточной Европы и СССР МИД Канады.

С 1988 по 1993 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Венгерской Республике.

С 1993 по 1995 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Греческой Республике.

С 1998 по 08.2001 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине.

Примечания 

Послы Канады в Венгрии
Послы Канады в Греции
Послы Канады на Украине